Selfoss kan syfta på

Geografi

Island 

 Selfoss (vattenfall i Island, Norðurland eystra), 
 Selfoss (ort), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar